

События 
 Консулы Руфий Магн Фауст Авиен Юниор и Флавий Проб.
 Возобновление войны персов с Византийской империей. Ирано-византийская война (502—506)
 502—505 — Война Византии с Персией.
 Болгары делают новый набег на Фракию.
 Поход персидского царя Кобада в Армению.
 Франки заключают мир с вестготами.
 Вторжение вэйских войск в долину р. Хуай.
 Основание династии Лян.
 502—557 — Династия Лян в Южном Китае.
 502—549 — Император Лян Сяо Янь (У-ди). Сановник Чжу И.

Родились

Скончались

См. также